Vile — музичний альбом брутального дез-метал гурту Cannibal Corpse. Виданий 21 травня 1996 року лейблом Metal Blade Records. Загальна тривалість композицій становить 37:40.

Список композицій

Посилання 
 Allmusic: огляд 
 
 

Альбоми Cannibal Corpse
Англомовні музичні альбоми